Emiliozzi puede hacer referencia a:

Autódromo Hermanos Emiliozzi; autódromo de la ciudad argentina de Olavarría, provincia de Buenos Aires.
Dante Emiliozzi; automovilista argentino.
Hermanos Emiliozzi, dupla histórica del automovilismo argentino.
Torcuato Emiliozzi; mecánico argentino, copiloto de su hermano Dante y preparador de automóviles de competición.